Heiakker (Deurne), een woonwijk in de kern Deurne (gemeente Deurne) in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Heiakker (Leudal), een buurtschap bij Grathem (gemeente Leudal) in de Nederlandse provincie Limburg